Ian Byrne peut désigner :

 , joueur de hurling irlande ;
 Ian Byrne, homme politique travailliste britannique.